Трофайах () — город  в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Леобен.  Население составляет 11.339 человека (на 2012 года). Занимает площадь 143,25 км². Официальный код  —  6 11 20.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Mario Abl (СДПА) по результатам выборов 2013 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 мест.

 СДПА занимает 15 мест.
 КПА занимает 7 места.
 АНП занимает 4 места.
 BL занимает 2 места.
 АПС занимает 2 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии